Catalina de Habsburgo (en polaco: Katarzyna Habsburżanka, en lituano: Kotryna Habsburgaitė; Viena, 15 de septiembre de 1533-Linz, 28 de febrero de 1572) fue archiduquesa de Austria por nacimiento, duquesa de Mantua por su matrimonio con Francisco III Gonzaga, y luego gran duquesa de Lituania y reina de Polonia al convertirse en la tercera esposa del rey Segismundo II Augusto Jagellón.

Biografía 

Catalina era la séptima de los quince hijos del emperador Fernando I de Habsburgo y de Ana Jagellón de Hungría y Bohemia.

El 17 de marzo de 1543 se celebró el acuerdo de matrimonio entre Catalina y el duque de Mantua, Francisco III Gonzaga. La ceremonia de la boda se llevó a cabo el 22 de octubre de 1549, pero el duque de Mantua murió trágicamente cuatro meses después de la boda. Después de la muerte de su marido, la viuda de diecisiete años regresó a Innsbruck.

En 1552, los Habsburgo habían propuesto el matrimonio de Catalina con su ex cuñado, el rey polaco Segismundo II Augusto Jagellón. Catalina, culpando al rey de la muerte de su hermana mayor, y su primera esposa, Isabel, no quería este matrimonio. También, Segismundo, abrumado por el dolor tras la muerte de su segunda esposa Bárbara Radziwiłł y la renuencia a los Habsburgo, miró de mala gana este matrimonio.

Finalmente, después de otorgarles la dispensa papal el 20 de mayo de 1553, se celebró en Viena el 23 de junio de 1553, el acuerdo de matrimonio, convirtiéndose el 29 de julio de 1553 en la tercera esposa del rey Segismundo II Augusto de Polonia y Lituania, que era su primo por parte de padre. Fue coronada reina al día siguiente en la catedral de Wawel.

En abril de 1554, Catalina anunció que está embarazada, pero tuvo un aborto en octubre de 1554. Probablemente padecía de epilepsia, y en 1558 se supo que no podría tener hijos, tras lo cual el rey empezó a pensar que su matrimonio estaba maldito, e intentó anularlo. El descontento de Segismundo se basaba en el hecho de que Catalina fuera hermana de su primera esposa. El 7 de octubre de 1566, Catalina se marchó a Austria y nunca más regresó a Polonia. Inicialmente, ella vivió en Viena, y más tarde se instaló en Linz, donde murió el 28 de febrero de 1572.

Hasta 1576, el cadáver de la reina estaba en un castillo en Linz, antes de ser trasladado a la abadía de Sankt Florian. El funeral de la reina sólo se llevó a cabo entre el 25-27 de septiembre de 1614 por iniciativa del emperador Matías de Habsburgo.

Referencias

Bibliografía 
 Spórna M., Wierzbicki P., Słownik władców Polski i pretendentów do tronu polskiego, Zielona Sowa, Kraków 2003, ISBN 83-7389-189-7, s. 233–235.
 Wdowiszewski Z., Genealogia Jagiellonów i Domu Wazów w Polsce, Avalon, Kraków 2005, ISBN 83-918497-2-4, s. 152–155.

Enlaces externos

Ancestros 

Nacidos en Innsbruck
Fallecidos en Linz
Personas de Viena
Grandes Duquesas de Lituania del siglo XVI
Reinas consortes de Polonia del siglo XVI
Catalina
Nobles de Austria del siglo XVI
Duquesas consortes de Mantua
Marquesas consortes de Montferrato
Austríacas del siglo XVI